De Reehorst (Driebergen), buitenplaats in Driebergen
 De Reehorst (Ede), congrescentrum en theater in Ede